Трубецкой, Николай Иванович: Трубецкой, Николай Иванович (1797—1874) — обер-гофмейстер, член Государственного совета Российской империи.
 Трубецкой, Николай Иванович (1807—1874) — воспитанник Погодина, перешедший в католичество.